Eichsfeldia (lat. Ausdruck für Eichsfeld) steht für:

 (442) Eichsfeldia, einen Asteroiden
 Eichsfeldia (Bier), eine ehemalige Biersorte aus Heilbad Heiligenstadt
 Eichsfeldia (Rose), eine im Jahr 1925 gezüchtete Rosensorte
 Eichsfeldia, eine ehemalige Tageszeitung (1884–1925) im Eichsfeld